Nascimento (doslova „narození“) je portugalské příjmení s následujícími nositeli:

 Alexandra do Nascimento (* 1981), brazilská házenkářka
 Alexandre do Nascimento (* 1925), angolský kardinál
 Cléber Nascimento da Silva (* 1986), brazilský fotbalista
 Débora Nascimento (* 1985), brazilská herečka a modelka
 Francisco Manoel de Nascimento (1734–1819), portugalský básník
 Gilberto Carlos Nascimento (* 1966), brazilský fotbalista
 Matheus Leite Nascimento (* 1983), brazilský fotbalista
 Milton Nascimento (* 1942), brazilský zpěvák
 Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento (* 1969), brazilský fotbalista
 Rafael Alcântara do Nascimento (* 1993), brazilský fotbalista
 Yazaldes Nascimento (* 1986), portugalský sprinter
 Pelé, vlastním jménem Edson Arantes do Nascimento (* 1940), brazilský fotbalista

 
Portugalská příjmení